Gouvernement Abdelaziz Djerad peut faire référence à plusieurs gouvernements algériens dirigés par Abdelaziz Djerad depuis 2020 :

Premier gouvernement Abdelaziz Djerad du  au  ;
 Deuxième gouvernement Abdelaziz Djerad du  au 
 Troisième gouvernement Abdelaziz Djerad depuis le .